Die Livingston Open 1984 waren ein Herren-Tennisturnier in Livingston (New Jersey). Das Hartplatzturnier war Teil des Grand Prix Tennis Circuit 1984 und fand vom 30. Juli bis 5. August 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Tennisturnier 1984
Tennisturnier in Livingston (New Jersey)